Călinescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

Personalități

 George Călinescu, un critic și istoric literar român
 Armand Călinescu, un economist și politician român
 Matei Călinescu, un profesor și critic literar american de origine română
 Alexandru Călinescu, un istoric literar, critic literar și publicist român
 Alexandru Călinescu, un poet român
 Alexandru Călinescu, un sculptor român
 Florin Călinescu, un actor român, director al Teatrului Mic
 Paul Călinescu, un regizor și scenarist de film român
 Puiu Călinescu, un actor de comedie român

Altele
 Guvernul Armand Călinescu, un consiliu de miniștri care a guvernat România în perioada 7 martie - 21 septembrie 1939.
 Subsecretari de stat în Guvernul Armand Călinescu
 Opera lui George Călinescu, lucrările criticului literar George Călinescu.
 Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța

Vezi și 
 Călin (dezambiguizare)
 Călina (dezambiguizare)
 Calinic (dezambiguizare)
 Călinești (dezambiguizare)
 Râul Călineasa (dezambiguizare)

Nume de familie românești